

Geografia 
 Mogi das Cruzes – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Mogi Mirim – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Mogi Guaçu – comune brasiliano dello stato di San Paolo

Persone 
 Hiroto Mogi – ex calciatore giapponese, difensore o attaccante